Мечи́слав Павлико́вский:
 Павликовский, Мечислав (1920—1978) — польский актёр.
 Павликовский, Мечислав (1834—1903) — польский писатель.